Нововолинський автобус — система автобусного громадського транспорту Нововолинська.

Система складається з міських, приміських та міжміських маршрутів. На серпень 2020 р. працює 19 маршрутів. Більшість приміських рейсів також здійснює перевезення по місту. Основним перевізником є АТП 10708, а також приватні підприємці. У літній період додаються деякі маршрути.

Історія 
З 13 травня 2015 року знизили ціну до 2,75₴, а для дітей 1,50₴.

З 2 грудня 2015 року підняли ціну до 3₴, а для дітей без змін.

З 18 березня 2020 року приміські автобуси відмінили через коронавірусну хворобу 2019.

З 20 березня по 31 травня 2020 року через пандемію COVID-19, у місті курсував лише відомчий транспорт.

На 1, 7, 8 січня 2021 року маршрути № 2 і № 6 ходитимуть з 9 по 23 години (замість 6-ї) і інтервал збільшать до 10 хвилин (замість п'ятьох).

З 19 квітня 2021 року розпочали пільгове перевезення до дачних масивів.

Маршрути

Галерея

Події 
3 грудня 2020 року водій маршруту № 2 вигнав школяра.

29 серпня 2021 року водій маршруту № 4 відмовився брати пасажирів.

Див. також 

 Нововолинськ

Примітки 

Транспорт Нововолинська
Автобусні системи України
Транспорт Волинської області